Mitsuru Ushijima (1887-1945) – generale giapponese
 Reece Ushijima (2003) – pilota automobilistico giapponese naturalizzato statunitense